Иван Яркин:
 Яркин, Иван Осипович (1900—1967) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск. 
 Яркин, Иван Петрович (1919—1944) — Герой Советского Союза.